В парному розряді жіночого тенісного турніру International Women's Open 1980, що проходив у рамках Туру WTA 1980, Кеті Джордан і Енн Сміт виграли титул, у фіналі перемігши пару Пем Шрайвер і Бетті Стов 6-4, 6-1.

Сіяні пари 

 Розмарі Казалс /  Венді Тернбулл (півфінал)
 Кеті Джордан /  Енн Сміт (чемпіонки)
 Пем Шрайвер /  Бетті Стов (фінал)
 Ілана Клосс /  Мартіна Навратілова (чвертьфінал)

 Грір Стівенс /  Вірджинія Вейд (2-ге коло)
 Даянн Балестрат /  Террі Голледей (1-ше коло)
 Кенді Рейнолдс /  Пола Сміт (півфінал)
 Гана Мандлікова /  Рената Томанова (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Eastbourne International